Bergt ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Bergt (* 1982), deutscher Politiker (SPD)
 Christian Gottlob August Bergt (1771–1837), deutscher Komponist
 Günter Bergt (* 1943), deutscher Politiker (Die Linke), Agraringenieur, Volkskammerabgeordneter
 Walther Bergt (1864–1941), deutscher Geologe